Une stoa est un portique dans un temple grec ancien. Parmi les stoa célèbres, on peut citer :
 la Stoa du roi, au nord-ouest de l'Agora d'Athènes ;
 la Stoa de Zeus, également au nord-ouest de l'Agora ;
 la Stoa d'Attale, à l'est de l'Agora ;
 la Stoa Poikilè, au nord de l'Agora.
 Le groupe STOA est un groupe du Parlement européen chargé des études scientifiques et techniques.
 Le projet STOA (Scène et traduction pour les œuvres anciennes) est une compagnie théâtrale suisse spécialiste des textes antiques.